Ла Вега има више значења:

 Ла Вега (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вега (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вега (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вега (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вега (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вега (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вега (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вега (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вега, Аполонио Паласиос (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вега (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вега (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вега (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вега (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вега, Гранха (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вега (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вега, Гранха (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вега (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вега (Тонатико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вега (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вега (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вега (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вега (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вега, Којотоматитла (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вега (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вега, Лас Вегас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вега (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вега (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вега, Ла Пепа (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вега (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вега (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вега, Ла Преса (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вега (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вега, Урсуло Галван (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Чуматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вега (Доминиканска Република)